Blitz har flere betydninger:

 Blitz – en ekstra lyskilde, man benytter ved fotografering for at kompensere for manglende eller uheldigt lys
 Blitzkrieg – en militærstrategi udviklet i Tyskland i 1930'erne
 Blitzkrieg (band) – et engelsk New Wave of British Heavy Metal band, dannet i 1980
 Blitzkrieg (computerspil) – et RTS-spil fra 2003
 Blitzkrieg-doktrinen – en militær strategisk doktrin
 Blitzkrieg (flertydig) – flertydig oversigt
 Blitzen – The Blitz betegner en serie af tyske bombeangreb udført af Luftwaffe mod London og andre byer i det sydlig Storbritannien under 2. verdenskrig
 Blitzpulver – et metalpulver og et oxidationsmiddel, der i fotografiets barndom blev brugt som lyskilde
 Blitzhukommelse – meget levende og langvarige erindringer, der ofte angår personlige minder i forbindelse med vigtige begivenheder